Savuka ist der Name von:

 Savuka (Band), eine Band des südafrikanischen Musikers Johnny Clegg
 Savuka, zeitweise das tiefste Bergwerk der Welt, gehört zu den Western Deep Levels in Südafrika